Шара́нга Тхаку́р () — индуистский кришнаитский святой, живший в Бенгалии в первой половине XVI века. Один из спутников Чайтаньи Махапрабху.

Биография 
Шаранга Тхакур провёл бо́льшую часть своей жизни в Навадвипе, на Модадрума-двипе, под деревом бакула на берегу Ганги. В течение дня, он обычно собирал материалы для поклонения своим божествам, а по вечерам переправлялся на другую сторону Ганги и принимал участие в киртанах Чайтаньи.

Шаранга Тхакур не принимал учеников, однако Кришна из сердца снова и снова подталкивал его на это. Однажды утром он решил, что примет в ученики первого встречного. С этими мыслями он отправился к Ганге для совершения омовения. Там он случайно коснулся стопой плывущий по воде труп. Мертвец тут же ожил и Шаранга Тхакур принял его в ученики, прошептав ему на ухо мантру «Харе Кришна». Этот ученик впоследствии прославился под именем Мурари Тхакура. Он происходил из богатой семьи, и в тот самый день у него должна была состояться свадьба. Однако перед самым радостным событием его ужалила кобра, от чего он сразу же умер. По индуистским традициям, человека, укушенного змеёй, нельзя кремировать, поэтому труп завернули в чадар и отправили плыть по Ганге. Чайтанья, узнав что у Шаранги Тхакура появился ученик, был очень доволен и с огромной толпой вайшнавов пришёл в его дом, чтобы посмотреть на необычного юношу.

Отец и мать Мурари, убитые горем, однажды услышали, что их сын не умер и живёт в деревне Мамагачхи. Придя туда, они пытались уговорить юношу вернуться домой. В ответ сын выразил желание остаться со своим гуру. Он сказал своим родителям, что всё что они дали ему, это мёртвое тело, которое оживил его духовный учитель. С тех пор, имя Мурари Тхакура неразрывно связано с именем Шаранги Тхакура. Его духовные потомки до сих пор населяют деревню Шар. В Мамагачхи находится храм, который, по преданию, был основан Шарангой Тхакуром.

Дерево бакула, под которым Шаранга Тхакур совершал свой бхаджан, стоит и по сей день. Под ним любил отдыхать Чайтанья после возвращения с философских дебатов в Видьянагаре. Шаранга Тхакур повторял под этим деревом мантру «Харе Кришна», оно давало тень и тем самым помогало его бхаджану. Однажды, заметив, что дерево начало высыхать, Чайтанья явил чудо. Он обнял его, и дерево ожило. Тем самым он показал, как дороги ему те, кто служит вайшнавам. До сих пор, хотя в нём почти полностью отсутствует сердцевина, дерево растёт и приносит цветы и плоды. Позднее, напротив дерева был воздвигнут новый храм, которым в настоящее время управляют вайшнавы Гаудия-матха.

Мурари Чайтанья Даса 
В «Чайтанья-бхагавате» рассказывается о необычном поведении святого по имени Мурари Чайтанья Даса. Некоторые полагают, что здесь говорится о Шаранга Тхакуре (которого иногда называют Шарангой Мурари), иные же говорят, что здесь имеется в виду юноша, оживлённый Шарангой Тхакуром.

Описывается, что Мурари Чайтанья Даса родился в деревне Сарвриндавана-пура, которая находится в трёх километрах от железнодорожной станции Галаши на ветке, ведущей в Бурдван. Когда Мурари Чайтанья Даса пришёл в Навадвипу, он поселился в деревне Модадрума, или Мамагачхи-грама. В то время он получил имя Шаранга или Шаранга Мурари Чайтанья Даса. В наши дни потомки его рода живут в местечке Сарер-пата. В пятой главе Антья-кханды «Чайтанья-бхагаваты» встречается следующее описание:

В гаудия-вайшнавском богословии 
В «Гаура-ганоддеша-дипике» (172) сказано, что Шаранга Тхакур в лилах Кришны был гопи по имени Нандимукхи. Некоторые утверждают, что он был Прахладой, но Кави Карнапура, ссылаясь на своего отца, Шивананду Сена, не соглашается с этим мнением.

Примечания

Ссылки 
 Saranga Das Thakur

Святые гаудия-вайшнавизма